Љутице могу бити:

 Љутице (Коцељева), насељено место у општини Коцељева, Република Србија
 Љутице (Пожега), насељено место у општини Пожега, Република Србија
 Љутице (породица) или отровнице, породица гмизаваца